Azacualpa puede referirse a las siguientes localidades:

 Azacualpa (El Salvador).
 Azacualpa (Honduras).